Awa Maru (1899) – transatlantico giapponese del 1899
Awa Maru (1942) – transatlantico giapponese del 1942